Ханнанов — фамилия; имеет женскую форму Ханнанова.
 Ханнанов, Василь Миргазиянович (род. 1956) — живописец, каллиграф. Заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников РФ.
 Ханнанова, Зульфия Миндибаевна (род. 1970) — башкирская поэтесса, лауреат Республиканской молодёжной премии имени Ш. Бабича, член Союза писателей РФ.